Баумкирхен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Инсбрук. . Официальный код — 70305.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Шиндль (АНП) по результатам выборов 2016 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 Gemeinsame Dorfliste (Партия АНП) занимает 13 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Тироля